Jock eller Jokk kan syfta på:

 Jock (namn) – ett förnamn
 Jockfall – en ort i Överkalix kommun
 Jokk – ett samiskt ord för ett litet vattendrag i fjällen
 Jokk (dryck) – en serie bärdrycker som tillverkas av Orkla Foods Sverige